Giesendorf bezeichnet:

 einen Ortsteil der Stadt Elsdorf im Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen, siehe Giesendorf (Elsdorf)
 einen Ortsteil der Gemeinde Rambin im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern

siehe auch: Giesensdorf (Begriffsklärung)